Az Úrvalsdeild 1929-es szezonja volt a bajnokság tizennyolcadik kiírása. A bajnokságban addigi rekordszámú, hat csapat vett részt. A győztes a KR lett. Ez volt a klub hatodik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1929
Izlandi 1